Christiano Haddad, mais conhecido como Christiano Cochrane (São Paulo, 23 de fevereiro de 1972) é um jornalista, apresentador de televisão e ator brasileiro.

Família e carreira 
Cochrane é filho da jornalista Marília Gabriela e de seu primeiro marido, Reinaldo Haddad, e enteado de seu segundo marido, Zeca Cochrane. Perdeu o pai aos dois anos de idade, e foi criado como filho por seu padrasto, tendo assumido artisticamente o sobrenome dele. Christiano tem um meio-irmão mais novo, o ator Theodoro Cochrane.

Christiano formou-se em Administração de Empresas em Pepperdine University, nos Estados Unidos, onde morou por quatro anos e foi casado com uma norte-americana. Retornou ao Brasil após seu divórcio e iniciou sua carreira como produtor no Domingão do Faustão. Tornou-se apresentador do Brasil é Aqui, programa de viagens do canal fechado GNT, e repórter do Superpop. Além disso, trabalhou para a Band.

Christiano apresentou o programa para homens Contemporâneo (GNT) entre 2004 e 2009. Atualmente, é casado com a humorista Danielle Valente, com quem tem uma filha, Valentina.

Depois de um tempo afastado da teledramaturgia, em 2012 Christiano faz uma participação no 3º episódio da série Fora de Controle, da Rede Record. Em 2014, participou do reality show de negócios O Aprendiz, em uma temporada com celebridades. Cochrane foi um dos três finalistas do programa.

Carreira

Televisão 
 2008 - Beleza Pura - Rodrigo
 2009 - Caminho das Índias - Seu Cadore (jovem)
 2012 - Fora de Controle - Tomás (3º episódio)
 2014 - Aprendiz Celebridades

Cinema 
 2005 - Quarta B - Álvaro
 2008 - Bellini e o Demônio - Malta
 2009 - Rinha - Patrick

Naturais da cidade de São Paulo
Apresentadores de televisão do estado de São Paulo
Atores do estado de São Paulo
Candidatos de O Aprendiz
Participantes de reality shows do Brasil
Brasileiros de ascendência libanesa
Brasileiros de ascendência espanhola
Brasileiros de ascendência italiana
Brasileiros de ascendência portuguesa